Das chinesische Wort Jiupu () dient als Titel für mehrere Werke und als Kapitelüberschrift:
1. Das Jiǔpǔ 酒谱 von Xu Ju (徐炬) in einem Heft (juan).
2. Das Jiǔpǔ 酒谱 von Dou Ping (窦苹) aus der Zeit der Song-Dynastie in einem Heft (juan).
3. Es gibt auch ein Buch von Feng Chengjun (冯承钧/馮承鈞) unter diesem Namen.
4. Ferner dient es als Kapitelüberschrift, z. B. für ein Kapitel des Buches Tiaodingji (调鼎集) aus der Zeit der Qing-Dynastie.